Biserica armeană se poate referi la:

 Biserica Apostolică Armeană
 Biserica Armeano-Catolică
 Biserica Armenească din Iași

A se vedea și:
 Armenii din România